La competició individual femenina interior va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es disputà entre el 6 i l'11 de maig de 1912, amb la participació de només 8 tennistes de 3 nacions.

Classificació

Quadre

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 

Femeni Individual Interior
Competicions tennístiques femenines